

Toponyme 

 Tollet peut désigner une commune autrichienne du district de Grieskirchen en Haute-Autriche.

Patronyme 

 André Tollet (1913 - 2001), est un dirigeant syndicaliste français ;
Casimir Tollet (1828 - 1899), est un ingénieur français .
 Tony Tollet (1857 - 1953), est un peintre français ;
 Robert Tollet (1946 - ), est un économiste belge ;
 Claude Tollet (1949 - ), est un coureur cycliste professionnel français.